Эваго́р II (Еваго́р; ; IV век до н. э.) — царь Саламина (ок. 360—351 до н. э.), сын царя Никокла.

Занимал проперсидскую позицию, за что был изгнан восставшими саламинцами, которые провозгласили царём его племянника Пнитагора. Бежал к Ахеменидам и был назначен сатрапом Сидона, откуда также был изгнан восставшими горожанами. Тайно вернулся в Саламин, где был схвачен и приговорён к смертной казни.

Литература 
 

Цари Саламина
Свергнутые монархи
Ахеменидские сатрапы
Правители Азии IV века до н. э.
Казнённые в IV веке до н. э.
Персоналии:История Кипра